Байка — многозначный термин, означающий:
 Байка — поучительный или юмористический рассказ, иногда основанный на реальных событиях.
 Байка — мягкая, рыхлая, тяжёлая, обычно гладкокрашеная хлопчатобумажная ткань с густым двусторонним начёсанным ворсом.
 Байка — река в России.
 «Байка» — советский фильм-драма 1987 года.
 Байка — песня группы Кирпичи.

 Байка — железнодорожная станция 5 класса Юго-Восточной железной дороги.

Населённые пункты 
 Байка — село в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края.
 Байка — село в Сердобском районе Пензенской области.
 Байка — населённый пункт (тип: железнодорожная станция) в Ртищевском районе Саратовской области. Входит в состав Октябрьского муниципального образования.

См. также 
 Байка про лису, петуха, кота да барана
 Байки
 Байкит (значения)